Spanner steht für:
 Voyeur, heimlicher Beobachter, siehe Voyeurismus
 Spanner als Hilfskraft von Schützen bei Armbrüsten und Flinten
 Spanner (Schmetterling), Geometridae, eine Familie der Schmetterlinge
 Spanner (Motorrad), Führungsschiene in Motorrad-Motoren mit obenliegender Nockenwelle
 Spanner (Rockgruppe), niederländische Rockgruppe (2003–2006)
 Armbrustspanner (Gehilfe), Gehilfe eines Armbrustschützen
 Armbrustspanner (Waffentechnik), Gerät zum Spannen von Armbrüsten 
 Gepäckspanner, Transportmittel
 Kettenspanner, Fahrradbauteil
 Hilfswerkzeug zum Öffnen von Schlössern, siehe Lockpicking #Spanner
 mathematischer Graph bestimmter Kriterien, siehe Spannbaum #Unterarten
 Spanner (Datenbank)
 ein Schraubenkopfantrieb
 Selbstspanner eine Bauart von Flinten

Namensträger siehe Spanner (Familienname)

Siehe auch:
 Spanner Case (britische Gerichtsurteile gegen homosexuelle BDSMler)
 Chimp Spanner (britisches Musikprojekt)
 Spanne (Begriffsklärung)